

En France 

Un chef de service est, d'une manière générale, la personne qui dirige un service et qui a donc autorité sur les personnes qui y travaillent.

Chemin de fer 

À la SNCF, le chef de service est un agent chargé d'assurer sur le terrain la direction, la surveillance et, s'il y a lieu, l'exécution du service.

Droit administratif 

En droit administratif, le chef de service est la personne qui dirige un service plus ou moins important de l'administration, et qui dispose à cet égard de prérogatives hiérarchiques à l'égard du personnel du service (distribution du travail, fixation des horaires, évaluation). 

Il est admis que le pouvoir du chef de service s'exerce même sans texte spécifique. Cette théorie entraîne notamment le fait que tout supérieur hiérarchique peut changer l'organisation du travail sans que les fonctionnaires puissent invoquer un droit acquis au fonctionnement antérieur.

Hôpital 

À l'hôpital, le chef de service hospitalier est un médecin ou un pharmacien qui est chargé de la coordination d'un service.

Police municipale 

Chef de service de police municipale

Voir aussi 
Cadre (entreprise)

Théorie des organisations